Paul Babendererde ist der Name folgender Personen:

* Paul Babendererde (Historiker) (1878–1953), deutscher Postbeamter und Historiker
 Paul Babendererde (Antiquar) (1883–1959), deutscher Buchhändler und Antiquar